Фёдоро́вич, Федоро́вич (, ) — русская, белорусская и украинская фамилия; образована от имени Фёдор. Известные носители:

 Фёдорович — наименование, в некоторых источниках, одного из первых книгопечатников на Руси Ивана Фёдорова.
 
 Федорович, Анджей (род. 1942) — польский актёр.
 Федорович, Борис Александрович (1902—1981) — советский учёный, физикогеограф.
 Федорович, Валерий Валерьевич (род. 1977) — российский продюсер и сценарист, директор телеканала «ТВ-3».
 Федорович, Владимир Антонович (1924—2013) — советский и российский профессор экономики, заслуженный деятель науки РФ.
 Федорович, Георг Фридрих (1730—1790) — российский юрист немецкого происхождения, профессор, действительный член Императорской академии наук.
 Федорович, Даниэлс (род. 2001) — латвийский футболист, защитник.
 Федорович, Джон (род. 1958) — американский шахматист, гроссмейстер.
 Федорович, Ежи (род. 1947) — польский актёр, театральный режиссёр, депутат Сейма Польши.
 
 Федорович, Сергей Владимирович (1939—2019) — советский и белорусский аллерголог, иммунолог, профпатолог, доктор медицинских наук (1986), профессор (1990), заслуженный деятель науки Республики Беларусь (1996).
 Федорович, Си Джей (род. 1991) — игрок в американский футбол.
 Федорович, Тарас (?—1637) — предводитель антипольского восстания на Украине.
 Федорович, Флориан Флорианович (1876—1928) — эсер, член ЦК ПСР, делегат Всероссийского Учредительного собрания, глава Политцентра.
 Федорович, Юзеф (1893—1963) — польский учёный-метеоролог.
 Федорович, Яцек (род. 1937) — польский актёр, сатирик, киносценарист.

 Федорович, Дарья Владимировна (род. 1993) — белорусская шашистка.
 Федорович, Ольга Владимировна (род. 1993) — белорусская шашистка.
  (1893—1953) — английская театральная художница родом из Белоруссии.

Примечания